Chanda – fiume della Russia, affluente dell'Aldan
Chanda – fiume della Russia, affluente della Kirenga
Chanda – creatura della mitologia induista
Chanda – concetto del buddhismo
Chanda – vecchio nome di Chandrapur, città dell'India
Chanda – genere di pesci ambassidae